Coulombs, commune française du Calvados ;
 Coulombs, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Coulombs, ancienne commune française de Seine-et-Marne, auj. intégrée à Coulombs-en-Valois.